Packerau ist der Name folgender Orte in Russland:
 Packerau, Kreis Heiligenbeil: [Jasnoje], nicht mehr existenter Ort im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad
 Packerau, Kreis Preußisch Eylau: Maiskoje (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad